Folldal (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Folldal (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente